Gerhard Hecker ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Hecker (Theologe)  (um 1465–um 1538), Theologe
 Gerhard Hecker (Sportdidaktiker) (1926–2007), deutscher Sportdidaktiker und Hochschullehrer